Тьерри́ Мерсье́ (; ) — французский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Участник мужской команды Франции на , где кёрлинг был демонстрационным видом спорта.

Президент спортивного клуба CC Megève (Межев).

Достижения 
 Чемпионат Франции по кёрлингу среди мужчин: золото (1999, 2001, 2004, 2007, 2017).
 Чемпионат Франции по кёрлингу среди юниоров: золото (1988).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его мать Аньес Мерсье — многократная чемпионка Франции, участвовала в кёрлинг-турнире на , многократно выступала на чемпионатах мира и Европы; его сестра Анник Мерсье — многократная чемпионка Франции, участница кёрлинг-турниров на Зимних Олимпийских играх  и , чемпионатов мира и Европы.

Примечания

Ссылки 
 Organisation — Club des sports de Megève
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции
Чемпионы Франции по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Тренеры по кёрлингу Франции